Eisencarbonyl ist der Name mehrerer Komplexverbindungen von Eisen und Kohlenstoffmonoxid.

Im Einzelnen sind dies:
 Eisenpentacarbonyl, Fe(CO)5
 Dieisennonacarbonyl, Fe2(CO)9
 Trieisendodecacarbonyl, Fe3(CO)12